Sainte-Élisabeth est un nom propre qui désigne plusieurs lieux ou édifices et navires, nommés en hommage à diverses  :

Localités
 Sainte-Élisabeth, une municipalité dans la région de Lanaudière, au Québec Canada
 Sainte-Élisabeth, un quartier du sud de Rennes en Ille-et-Vilaine (35), département de la Bretagne, en France
 Saint Elizabeth, paroisse du comté de Cornwall en Jamaïque
 St. Elizabeth, un village du comté de Miller, dans l'État américain du Missouri

Bateau 
 La Sainte-Élisabeth, une barque de pêche Bastiaise, inscrite aux monuments historiques à titre d'objet.

Édifices religieux
Plusieurs églises, cathédrale ou basiliques portent le nom de Sainte-Élisabeth :
 

en:Saint Elizabeth#Places